Иван Фёдорович Малышев (1918—1995) — советский и российский учёный, конструктор электрофизических установок, доктор технических наук (1966), профессор (1974), лауреат государственных премий.

Биография 
Родился в 1918 г. в д. Волот Новгородской губернии в многодетной крестьянской семье.

С 1933 г. работал в Ленинграде слесарем, шофёром.

С отличием окончил ЛЭТИ (1941) по специальности «электрические машины» и несколько месяцев был аспирантом И. В. Курчатова в Ленинградском педагогическом институте им. М. Н. Покровского, одновременно работал на заводе «Электросила».

В 1941—1946 гг. служил в армии, старший техник-лейтенант. Участник войны (Ленинградский фронт), награждён орденом Красной Звезды (10.03.1944), медалью «За оборону Ленинграда» (1943).

С 1946 г. — в НИИ электрофизической аппаратуры (НИИЭФА, до 1960 г. ОКБ завода «Электросила»), зам. директора, главный конструктор.

При проектировании, разработке и изготовлении элементов мощного синхроциклотрона (1948—1950) был главным конструктором электромагнита, вакуумной камеры ускорителя, дуанта, резонансной линии и других узлов.

В дальнейшем осуществлял творческое руководство конструированием большинства созданных в НИИЭФА электрофизических установок.

Доктор технических наук (1966), профессор (1974).

Автор более 100 публикаций и 70 изобретений.
Сочинения:
 Вакуумные системы электрофизических установок [Текст] / А. А. Глазков, И. Ф. Малышев, Г. Л. Саксаганский. — Москва : Атомиздат, 1975. — 192 с. : ил.; 20 см.

Сталинская премия по Постановлению СМ СССР № 4964-2148сс/оп (06.12.1951) — за участие в проектировании, разработке и изготовлении элементов мощного синхроциклотрона.

Ленинская премия 1970 г. — за разработку и ввод в действие протонного синхротрона ИФВЭ на энергию 70 ГэВ.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1951) .

Источники 
 Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова, 1945—2005. Георгий Леонидович Саксаганский, Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова. Федеральное агентство по атомной энергии, 2006 — Всего страниц: 874
 Ежегодник БСЭ, 1971.
 Блокада Ленинграда. Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во «Гуманистика», 1999 — Всего страниц: 671
 http://elib.biblioatom.ru/text/vospominaniya-o-kurchatove_1988/go,484/
 Фото http://photo.jinr.ru/photo.jsp?id=1989116610